Pedregal — cidade da Venezuela

Brasil
Pedregal (São José) — bairro de São José (Santa Catarina)
Antônio Ferreira Pedregal Filho — político do Rio de Janeiro
Pedregal (Campina Grande) — bairro de Campina Grande

Desambiguações de topônimos